Seredne (ukr. Середнє) – wieś na Ukrainie w rejonie podhajeckim obwodu tarnopolskiego.

Dwór 
 Dwór  i oficyna wybudowane w latach 1830-55 przez Klemensa Postruskiego

Przypisy

Bibliografia 
 Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. X, Warszawa, 1880–1902, s. 439.

Linki zewnętrzne 
 

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon podhajecki